Pou de la Vila (Bellaguarda) a les Garrigues 
 Pou de la Vila (la Granadella) a les Garrigues 
 Pou de la Vila (Montlluís) a la comarca del Conflent, de la Catalunya del Nord